Jean Moeremans (18?-19?), saxofonist van Sousa's Marine band (1890)
Vic Moeremans (1913-1999), Vlaams acteur en vader van Walter Moeremans
Walter Moeremans (1940-), Vlaamse acteur